Гильермо Пуиггрос (, 27 марта 1912 — 11 июля 1993) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Неоднократно участвовал в чемпионатах Аргентины. В 1952 г. стал серебряным призером чемпионата Аргентины.

В составе сборной Аргентины участвовал в радиоматче со сборной Испании (1946 г.).

В начале 1960-х гг. жил в Уругвае. В 1964 г. стал чемпионом Уругвая.

Участвовал в ряде крупных международных турниров. Лучший результат — 2-е места на турнирах в Буэнос-Айресе (1959 г.), Монтевидео (1961 г.) и Кордове (1967 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Г. Пуиггроса в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Пуиггроса на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века